Four Nations peut évoquer deux tournois sportifs :
 le Four Nations en rugby à XIII, une compétition internationale entre l'Australie, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande et une quatrième nation (à ce jour, France en 2009, Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2010 et Pays de Galles en 2011). Cette compétition succède au Tri-Nations à la suite de l'intégration d'une quatrième nation depuis 2009. ;
 le Rugby Championship, en rugby à XV, succédant au Tri-Nations depuis l'intégration de l'équipe d'Argentine dans le tournoi.